Soues (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Soues (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia